

Aziende 
 Azienda Trasporti Consortile – azienda di trasporto pubblico di La Spezia
 Azienda Trasporti Consorziali – azienda di trasporto pubblico di Terni
 Azienda Trasporti Consorziali – ex azienda a supporto della mobilità del comune di Bologna

Chimica 
 Anatomica Terapeutica Chimica – sistema di classificazione dei farmaci
 Antidepressivi triciclici– farmaci antidepressivi con struttura chimica formata da tre anelli condensati

Musica 
 A Touch of Class – gruppo musicale dance tedesco
 Against the Current – gruppo musicale pop rock statunitense

Sigle 
 Air Traffic Control – controllo del traffico aereo 
 Air Training Command – Major Command della United States Air Force dal 1946 al 1993
 Automatic Train Control – sistema di controllo e sicurezza per la circolazione dei treni
 Ambiti territoriali di caccia – strutture che gestiscono le attività venatorie

Codici 
 ATC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Arthur's Town, Cat Island (Bahamas)
 ATC – codice vettore ICAO di Air Tanzania
 atc – codice ISO 639-3 della lingua atsahuaca